Tallträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tallträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (5,62 km²)
Tallträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (35,6 ha)
Lill-Tallträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (13,6 ha)
Lill-Tallträsket (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (47,9 ha)
Stor-Tallträsket, sjö i Sorsele kommun och Storumans kommun,  (1,16 km²)
Tallträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (13,8 ha)
Tallträsket (Sorsele socken, Lappland, 725338-156884), sjö i Sorsele kommun,  (88 ha)
Tallträsket (Sorsele socken, Lappland, 728730-152912), sjö i Sorsele kommun,  (55,6 ha)
Tallträsket (Stensele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun och Storumans kommun,  (1,15 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn